Hells Gate ist der Name von
 Hells Gate (British Columbia), Klamm im Lauf des Fraser River
 Hells Gate (Antarktika), Meerenge vor der Küste des Viktorialands in Antarktika

Siehe auch:
 Hells Gates, Meerenge vor der Küste Tasmaniens
 Hell Gates, Meerenge im Archipel der Südlichen Shetlandinseln